Termin CATC ima više značenja.

 Karnitin O-acetiltransferaza, enzim
 -{Catapult C Synthesis}-, proizvod za automaciju elektronskog dizajna